
Termin -{TEA}- ima više značenja.

 Trietilamin
 Tetraetilamonijum
 Trietanolamin
 Trietilaluminijum